Vlaamse Volkspartij (1977), een politieke partij rond o.a. Lode Claes
 Vlaamse Volkspartij (1993), een politieke partij rond o.a. Piet Ronsijn